Antoinette de Weck-de Boccard (1868-1956), Zwitserse kunstschilderes
 Gauthier Boccard (1991-), Belgisch hockeyer
 Jeanne-Marie de Boccard (1922-), Zwitserse feministe en diplomate

Achternaam